Schönau poate fi:

:
Schönau an der Brend
Schönau (Rottal)
Schönau am Königssee
:
Schönau (Odenwald)
Schönau im Schwarzwald
:
Lansen-Schönau
:
Schönau (Pfalz)
:
Schönau-Berzdorf
:
Schönau (Bad Münstereifel)

Vezi și 
Schönbrunn
Schönebeck

Toponime germane